Дин Армстронг (; род. 24 апреля 1973, Оуэн-Саунд, Онтарио, Канада) — канадский актёр и учитель актерского мастерства.

Биография 
Армстронг родился 24 апреля 1973 года в городе Оуэн-Саунд, провинция Онтарио, Канада. Посещал Университет Куинс в Кингстоне, имеет степень в области театрального искусства.

С 2000 по 2005 год снимался в популярном ЛГБТ-телесериале канала «Showtime» «Близкие друзья», в котором играл наркомана-гомосексуала Блэйка Визэки. В 2005 году сыграл роль Джона в канадской постановке мюзикла «Tick, Tick... Boom!». В 2011 году сыграл роль Дэниела в фильме ужасов «Поворот не туда 4: Кровавое начало».

Фильмография

Примечания